Ю́рий Патрике́ев:
 Патрикеев, Юрий Анатольевич (род. 1948) — советский футболист.
 Патрикеев, Юрий Николаевич (род. 1979) — российский и армянский борец греко-римского стиля. См. также 
 Юрий Патрикеевич (XV в.) — московский боярин.